Elizabeth Blackwell ist der Name folgender Personen:

*Elizabeth Blackwell (Illustratorin) (~1700–1758), britische Zeichnerin und Kupferstecherin
Elizabeth Blackwell (Medizinerin) (1821–1910), englische Ärztin und Gesundheitspolitikerin